Операция «Манна»:

  Операция «Манна» (Нидерланды, 1945 г.)
  Операция «Манна» (Греция, 1944 г.)
 Операция Манна-Магата (удаление печени лабораторному животному)